Pseudoips bilinea är en fjärilsart som beskrevs av Richardson 1952. Pseudoips bilinea ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
bilinea